Nicoletti ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nicoletti (1916–1977), US-amerikanischer Mafioso
 Davide Nicoletti (* 1986), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Manfredi Nicoletti (1930–2017), italienischer Architekt
 Manuel Nicoletti (* 1998), italienischer Fußballspieler
 Michele Nicoletti (* 1956), italienischer Politiker
 Otair Nicoletti (* 1962), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Coxim
 Paolo Nicoletti da Udine, genannt Paulus Venetus (1369/72–1429), italienischer Philosoph und Theologe
 Susi Nicoletti (1918–2005), deutsch-österreichische Schauspielerin

Siehe auch:

 Nikoletti